Bekannte ist ein Titel oder Bestandteil von
 Bekannte Bekannte, bekannte Redewendung Donald Rumsfelds 
 Neue Bekannte, Album von Hannes Wader (2007)
Siehe auch:
 Bei Bekannten
 Prominenz
 Unbekannte